István Vad ist der Name folgender Personen:

* István Vad (Fußballspieler) (* 1953), ungarischer Fußballspieler und -schiedsrichter 
 István Vad (Schiedsrichter) (* 1979), ungarischer Fußballschiedsrichter